Nopcsa Ferenc (1815–1904) főispán, a főrendiház tagja
 Nopcsa Ferenc (1877–1933) paleontológus, geológus, albanológus, hírszerző, albán trónaspiráns, az MTA levelező tagja